Die Dreiband-Europameisterschaft für Nationalmannschaften wurde in der Karambolagevariante Dreiband 1985 zum ersten Mal ausgetragen.

Geschichte 
Ausgerichtet wird sie vom europäischen Karambolagebillard-Verband CEB (Confédération Européenne de Billard). Bis 2007 wurde sie in unregelmäßigen Abständen ausgetragen.

Modus 
Gespielt wird wie bei der Mannschafts-WM mit Teams aus zwei Akteuren. Von 1985 bis 1989 wurde auf eine Partiedistanz von 30 Points gespielt. Von 1991 bis 2012 wurde auf zwei Gewinnsätze zu je 15 Punkten gespielt, von 2007 an wurde ab dem Viertelfinale auf drei Gewinnsätze erhöht. Seit 2013 wird in der Gruppenphase bis 30 Points und ab der KO-Runde auf 40 Points gespielt. Ab der Finalrunde wir im Scotch Doubles gespielt. Das ganze Turnier wird mit Nachstoß gespielt. Bei Unentschieden in der KO-Runde wird dann mit Penaltyschießen entschieden.

Rangliste 
Die Rangliste wird nach dem Minussystem geführt, wie bei der Team-WM bis 2017 ebenso. Die Platzierung (1–24) entspricht den zu vergebenen Punkten. Je besser die Platzierung, desto weniger Minuspunkte werden dem Team angeschrieben. Nicht gemeldete Teams erhalten 25 Strafpunkte, Gemeldete Teams die nicht antreten erhalten 50 Strafpunkte (s. Rangliste). Gewertet werden die letzten acht Turniere.

Preisgelder

Turnierstatistik 
Der GD gibt den Generaldurchschnitt der jeweiligen Mannschaft während des Turniers an.

Weblinks

Siehe auch 
 Dreiband-Europameisterschaft
 Dreiband-Europameisterschaft der Damen

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1985